Jaroslav Studnička může být:
 Jaroslav Studnička (fyzik) (1930–1988) – český experimentální fyzik
 Jaroslav Studnička (podnikatel) (1895–1965) – český zámečník a podnikatel